Bosnia ed Erzegovina – Stato in Europa
Bosnia – regione della Bosnia e Erzegovina
Bosnia – pascialato esistito durante l'Impero ottomano
 Bosnia – album dei Grand Funk Railroad del 1997